Deutsche Börse AG или  — одна из самых крупных биржевых организаций мира, созданная в форме акционерного общества и осуществляющая организацию работы различных рынков ценных бумаг. Центральный офис группы Deutsche Börse расположен во Франкфурте-на-Майне. Представительства открыты и работают в Люксембурге, Лондоне, Нью-Йорке, Чикаго, Гонконге, Сингапуре, Токио, Пекине, Праге, Цюрихе и Москве . 

Акции Deutsche Börse входят в число крупнейших компаний для определения индекса DAX
.

Структура группы 
В центральном офисе и в её многочисленных представительствах и филиалах во всём мире трудится более 3200 сотрудников. В состав группы входят следующие организации, осуществляющие работу на фондовом рынке в разных странах .
Франкфуртская фондовая биржа - крупнейшая биржа Германии и одна из крупнейших бирж в мире.
Биржа Eurex, которая была образована в 1998 году. 100% акций этой биржи принадлежит Deutsche Börse AG. Биржа Eurex является одной из ведущих в мире бирж, торгующих производными финансовыми инструментами.
Компания Clearstream, расположенная в Люксембурге. Компания представляет  собой расчётно-клиринговую организацию (), которая занимается также оказанием депозитарных услуг. Компания также разрабатывает и предоставляет технические услуги (разработка программного обеспечения, развертывание и эксплуатация компьютеров и сетей, обеспечение и эксплуатацию сети участников).
Дочерние компании, оказывающие услуги частным, корпоративным и институциональным инвестором, в том числе данные по состоянию и перспективам развития фондового рынка, индексам фондового рынка и другие услуги.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Deutsche Börse 

Фондовые биржи
Финансовые компании Германии
Deutsche Börse